Нижче наведено список 73 муніципалітетів провінції Рієті. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Рієті